Ole Olsen (1850-1927) – musicista
 Ole Olsen (1863-1943) – cineasta danese, fu produttore, regista, direttore della fotografia, sceneggiatore e attore
 Ole Olsen (1892-1963) – comico